Batavia – łacińska nazwa Holandii
 Batavia / Batawia – Republika Batawska, marionetkowe państwo na terenie dzisiejszej Holandii, istniejące w latach 1795-1806 
 Batavia – dawna nazwa Dżakarty
 Batavia – łacińska nazwa miasta Pasawa w Niemczech 
 Batavia – miasto w Surinamie, w dystrykcie Saramacca
 Batavia – dzielnica portowa w Lelystad
 Batavia – statek należący do Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, rozbity u brzegów Australii w 1629

Miejscowości w USA:
 Batavia – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Batavia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Batavia – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
 Batavia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Batavia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont
Gminy w USA:
 Batavia (ang. Batavia Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Batavia (ang. Batavia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Batavia (ang. Batavia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Batavia (ang. Batavia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Batavia (ang. Batavia Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clermont

Zobacz też 
 Batawowie